Kevin McHale puede referirse a:

 Kevin McHale (1957-), exjugador y actual entrenador de baloncesto estadounidense;
 Kevin McHale (1988-), actor estadounidense.